

Architecture 
 Palais Spada, édifice de Rome, siège du conseil d'État italien.
 Hôtel de Spada

Patronyme 

 Alessandro Spada (1787-1843), cardinal italien ;
 Anita Spada, née Anneliese Kambeck (1913-19?), chanteuse allemande ;
 Bernardino Spada (1594-1661), cardinal italien ;
 Domenico Spada (1980-), boxeur italien ;
 Ercole Spada (1938-), designer automobile Italien ;
 Fabrizio Spada (1643-1717), cardinal italien ;
 Giambattista Spada (1597-1675), cardinal italien ;
 Ilaria Spada (1981-), actrice italienne ;
 Joseph Spada (1752-1840), noble et homme politique italien ;
 Leonello Spada (1576-1622), peintre et graveur italien ;
 Orazio Filippo Spada (1659-1724), cardinal italien.

Toponyme 
 Spada, ancienne commune française de la Meuse.

Voir aussi 
 Marco Spada,  opéra-comique d'Esprit Auber.